Voisines est un toponyme qui peut désigner :

 Voisines (Haute-Marne), commune française du département de la Haute-Marne en région Grand Est ;
 Voisines (Yonne), commune française du département de l'Yonne en région  Bourgogne-Franche-Comté.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France